Carda steht für:

 Carda (Asturien), Weiler und Parroquia in Villaviciosa (Asturien), autonome Region Asturien, Spanien

Carda ist der Familienname folgender Personen:
 Ally Carda (* 1993), US-amerikanische Softballspielerin